Merawang (Merawang), een plaats in Indonesië
Merawang (Lingga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing